Бори́с Николаевич Лятоши́нский (; (, Житомир, Российская империя — 15 апреля 1968, Киев, УССР, СССР) — советский украинский композитор, дирижёр и педагог, один из основоположников модернистского направления в украинской музыке. Народный артист Украинской ССР (1968). Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1952).

Биография 
Борис Николаевич Лятошинский родился  в Житомире в семье интеллигентов. Отец — Николай Леонтьевич Лятошинский (1861—?) — был учителем, кроме педагогической работы занимался научной деятельностью в области исторических наук. Как директор разных гимназий, вёл общественно-образовательную работу в Житомире, Немирове, Златополе. Мать — Ольга Борисовна — хорошо играла на фортепиано и пела.

В 1918 году окончил юридический факультет Киевского университета святого Владимира, в 1919 году — Киевскую консерваторию в классе композиции Р. М. Глиэра. С 1920 года — преподаватель Киевской консерватории, с 1935 года — профессор (в 1935—1938 и 1941—1944 годах — профессор МГК имени П. И. Чайковского). В 1944—1949 годах — заведующий кафедры теории музыки КГК имени П. И. Чайковского.

Был главой Ассоциации современной музыки, которая действовала в 1926—1929 годах, членом оргбюро Союза композиторов Украины (1932—1939), оргкомитета СК СССР (1939—1948). В 1939—1941 годах — глава, затем — член правления СК УССР. С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Саратов, в котором уже находилась Московская консерватория, где он продолжил преподавательскую работу. Тогда же в Саратове была создана радиостанция «Тарас Шевченко», которая вела свои передачи для партизанского подполья Украины. В них постоянно участвовал Лятошинский вместе со своей женой Маргаритой Царевич. Композиторская работа Бориса Николаевича военных лет была очень плодотворной. За три года он написал «Украинский квинтет», Струнный квартет № 4, Сюиту на украинские народные темы для струнного квартета, Сюиту для квартета деревянных духовых инструментов, Трио № 2, Сюиту и Прелюдии для фортепиано, романсы на стихи Максима Рыльского и Владимира Сосюры, обработал более восьмидесяти украинских народных песен.

Летом 1944 года Лятошинский вернулся на Украину и сразу же включился в музыкальную жизнь Киева. С 1944 года и до самой смерти жил в доме писателей Ролит, где установлена ​​мемориальная доска композитору. Лятошинского назначают художественным руководителем Украинской филармонии, он работает музыкальным консультантом в Радиокомитете, преподает в Киевской консерватории.

Конец 1940—1950-е годы стали следующим плодотворным этапом в творческой деятельности Лятошинского. В этот период он написал ряд хоровых и оркестровых произведений, романсов, музыку к кинофильмам. Среди самых значительных творений можно назвать Симфонию № 3, симфоническую балладу «Гражина», «Поэму воссоединения», поэму «На берегах Вислы», концерт для фортепиано с оркестром. Весомым вкладом в украинское хоровое наследие послевоенных лет стали хоры Лятошинского на стихи Тараса Шевченко и Александра Пушкина.

Несмотря на выдающийся вклад в украинскую музыку, подвергался критике властей во время советской кампании по борьбе с формализмом.

Б. Н. Лятошинский умер 15 апреля 1968 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Творчество 
 опера «Золотой обруч» (1930, 2-я редакция 1970)
 опера «Щорс» (1938, 2-я редакция «Полководец» (1948))
 «Украинский квинтет» (2-я редакция, 1945)
 пять симфоний, три симфонические поэмы, пять струнных квартетов, романсы, кантаты, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам
 «Украинский квартет»
 «Из прошлого» — четыре смешанных хора a cappella, op. 69
 1. «Ты спишь один…» (слова А. А. Фета)
 2. «Рим ночью» (слова Ф. И. Тютчева)
 3. «В старом городе» (слова И. А. Бунина)
 4. «Менуэт» (слова неизвестного автора XIX века)

Автор музыки к фильмам:

 1961 — Гулящая
 1959 — Григорий Сковорода
 1956 — Кровавый рассвет
 1956 — Иван Франко
 1955 — Пламя гнева
 1951 — Тарас Шевченко
 1940 — Освобождение (документальный)
 1940 — Буковина — земля украинская (документальный)
 1937 — Новеллы о героях-летчиках
 1934 — Хрустальный дворец
 1934 — Красный платочек
 1933 — Любовь
 1932 — Иван
 1931 — Кармелюк
 1927 — Два дня

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1946) — за Украинский квинтет
 Сталинская премия первой степени (1952) — за музыку к фильму «Тарас Шевченко» (1951)
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1971 — посмертно) — за оперу «Золотой обруч» (1930)
 народный артист Украинской ССР (1968)
 заслуженный деятель искусств УССР (1945)
 орден Ленина (24.11.1960)
 орден Трудового Красного Знамени
 два ордена «Знак Почёта» (17.04.1938 и 30.06.1951)
 три других ордена и медали

Память 
 Имя Б. Н. Лятошинского носит музыкальная школа № 1 в Житомире, в которой в мае 2013 г. открыт его музей.
 В 1981 году имя Б. Лятошинского присвоили Киевскому камерному хору, который в мае 1992 г. объединился с новосозданным камерным оркестром; в итоге был создан Ансамбль классической музыки имени Бориса Лятошинского.
 В сентябре 1968 года имя Б. Лятошинского присвоено Харьковскому музыкальному училищу.
 С 1978 г. имя Бориса Лятошинского носит улица в Голосеевском районе Киева, которая возникла в 70-х годах XX в. в ходе строительства жилмассива Теремки-II (первоначальное название — 4-я Новая).

Примечания

Ссылки 

 Ноты Бориса Лятошинского
  (в том числе список сочинений).

Оперные композиторы
Члены Союза композиторов СССР
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные на Байковом кладбище
Жители дома «Ролит»